Robert Burns peut désigner :
 Robert Burns (1759-1796), un poète écossais ;
 Robert Burns (1936-2014), un homme politique québécois ;
 Robert Hunter (1941-2019), né Robert Burns, un parolier et compositeur américain.